Лого, Logo:

 Лого — разговорное сокращение слова логотип.

Техника и технологии 
 Лого () — язык программирования высокого уровня, разработанный в 1967 году Сеймуром Папертом и Идит Харель.
 Siemens Logo — программируемое реле концерна Siemens AG.
 Honda Logo — легковой автомобиль, выпускавшийся с 1996 по 2001 годы.

Географические объекты 
  — коммуна на юго-западе Мали.
  — район местного управления в Нигерии.

Прочее 
  — этническая группа в Южном Судане и Демократической Республике Конго
 Лого (ISO 639-3 — log) — язык одноимённой народности в Демократической Республике Конго.
 LOGO — сеть магазинов бытовой техники и электроники в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Пермском крае и ХМАО.
 Logo (телеканал) — американский кабельный ЛГБТ-телеканал.
  — детская информационная программа на немецком канале KiKA.
 LOGO — код аэродрома общины Нидерэбларн в Австрии.
  — британская звукозаписывающая компания 1970—1990-х гг.
 Logo Polis — система детских образовательных лагерей.
  — настольная игра.
 The Logo — прозвище американского баскетболиста Джерри Уэста.

См. также 
 Лога